Robuste peut faire référence à :

Navires 
 Le Robuste, un vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1758 ;
 Le Robuste, un navire de ligne de 80 canons de classe Bucentaure lancé en 1806 ;
 Le Robuste, un vaisseau de ligne de 80 canons de , lancé en 1808.

Cinéma 
 Robuste (2021), un film français réalisé par Constance Meyer.

Voir aussi 
 Robustesse